Tomislav (ime)
Kralj Tomislav
Tomislav (pivo)
HVO brigada Kralj Tomislav
2. bojna "Kralj Tomislav" 114. brigade HV-a
1. bosansko-hercegovački korpus "Kralj Tomislav"

Za razdvojbenu stranicu nogometnih klubova vidjeti NK Tomislav

cs:Tomislav
de:Tomislav (Begriffsklärung)
en:Tomislav
ja:トミスラヴ
ru:Томислав